Методика Роджерса-Даймонд (Опросник СПА) — личностный опросник, направленный на выявление особенностей личности тестируемого и степени социально-психологической адаптации, часто к новой среде, условиям и правилам поведения.

Опросник включает в себя 101 обезличенное утверждение, и тестируемый должен выразить свое согласие или несогласие с ними в соответствии с 7-балльной шкалой ответов.

История развития методики 
Данный опросник был разработан Карлом Рэнсомом Роджерсом, одним из создателей и лидеров гуманистической психологии и основателем личностно-ориентированной психотерапии, и Розалинд Е. Даймонд в 1954 году в статье «Психотерапия и изменения личности: координированные исследования клиент-центрированного подхода» (англ. «Psychotherapy and Personality Change: Coordinated Research Studies in the Client-Centered Approach»).
На русский язык описание методики впервые было переведено кандидаткой психологических наук Т. В. Снегиревой в 1987 году, а в 2004 году опросник был значительно модифицирован кандидатом психологических наук А. К. Осницким и опубликован в журнале «Психология и школа».
С тех пор методика получила заметное распространение, став одним из наиболее часто используемых методов диагностики социально-психологической адаптации, в частности, у таких групп тестируемых, как студенты.

В рамках российских исследований методика Роджерса-Даймонд используется в основном для диагностики возможных проблем с адаптацией первокурсников к новым условиям и правилам поведения.

Шкала опросника показала высокую эффективность и дифференцирующую способность в плане диагностики не только состояний адаптации и дезадаптации, но и особенностей представлений о себе, их перестройки в возрастные критические периоды развития и в критических ситуациях, побуждающих индивида к переоценке себя и своих возможностей.

Описание опроса 
Опросник содержит 101 утверждение. 37 из них соответствуют критериям адаптированности личности, 37 — дезадаптированности, 26 — нейтральны. В число высказываний последней категории входит также так называемая «шкала лжи».
Все утверждения носят обезличенный характер и все местоимения поставлены в 3 л., ед. ч. Цель этого заключается в том, чтобы тестируемый не попал под влияние «прямого отождествления» и чтобы тестируемый более объективно соотносил утверждение со своими способностями, особенностями и психологическим состоянием. Кроме того, тестируемый избегает влияния «социально-желательных ответов».
Классическая шкала ответов включает в себя 7 баллов, но некоторыми специалистами такое деление подвергается сомнению, поскольку градация значений зачастую не является значительной для обывательского сознания.
Авторы выделили 6 интегральных показателей, позволяющих анализировать результаты опроса:
  Адаптация;
  Принятие других;
  Интернальность (уровень субъективного контроля);
  Самовосприятие;
  Эмоциональный комфорт;
  Стремление к доминированию.
Каждый из приведенных показателей рассчитывается по эмпирически выведенной формуле. Интерпретация результатов опроса осуществляется по нормативам, отличающимся в зависимости от возраста тестируемого. Эксперименты с применением методики проводятся в большинстве случаев с 12-13 лет, в более раннем возрасте — только в индивидуальном порядке.

Проведение опроса 
Опросник Роджерса-Даймонд представляет собой список утверждений об образе жизни, психологическом состоянии, стиле поведения и жизни человека, которые тестируемый может соотнести со своим образом жизни.
По прочтении утверждения тестируемый должен определить, в какой мере это утверждение подходит к его привычкам и образу жизни, и выбрать балл от 0 до 6, где:
 0 — утверждение не соответствует моему образу жизни;
 1 — это в большинстве случаев мне не подходит;
 2 — я сомневаюсь, что это относится ко мне;
 3 — я не решаюсь отнести это к своему образу жизни;
 4 — это может быть похоже на меня, но я не до конца уверен;
 5 — это похоже на меня;
 6 — это утверждение полностью соответствует моему образу жизни.
Балл ответа заносится в соответствующую ячейку бланка ответов.

Обработка результатов 

Вопросы под номерами 1, 3, 20, 24, 31, 39, 46, 93 не используются ни в одной шкале.

Интегральные показатели 
 Адаптация: ;
 Самопринятие: ;
 Принятие других: ;
 Эмоциональный комфорт: ;
 Интернальность: ;
 Стремление к доминированию: .

В некоторых русскоязычных источниках приводится формула для самопринятия, совпадающая с формулой адаптации: , однако в публикации обновлённой версии опросника (2004 год) формула для самопринятия имеет вид .

Примечания

Ссылки 
 psylab.info // Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса - Даймонд
 www.acme-alr.com // МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ / Авторы: К. Роджерс, Р. Даймонд (сохранённая копия)

Психология
Психологические тесты